Lankenau steht für:

 Lankenau (Bremen), ein ehemaliges Dorf im Westen der Stadt Bremen, links der Weser

Lankenau ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Lankenau, Andrea Beer, geborene Lankenau, deutsche Choreografin und Miterfinderin der Lankenau-Pirouette
 Ehrfried Lankenau, deutscher Sachbuchautor im 20. Jahrhundert, verfasste hauptsächlich geographische Werke.
 H. von Lankenau (1813–1888)  
 Heinrich Lankenau (1891–1983), deutscher Polizeigeneral und SS-Gruppenführer im Zweiten Weltkrieg
 Henry Lankenau (1908–1987), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (SPD)
 John Diederich Lankenau (1817–1901), deutsch-amerikanischer Geschäftsmann, nach ihm ist das Lankenau Medical Center in Pennsylvania benannt
 Jorge Lankenau († 2012), mexikanischer Bankier
 Marie Mathilde Lankenau,  Stifterin des Lankenaustift
 Vincent Louis Heinrich Lankenau, Stifter des Lankenaustift
 Wilfried Lankenau (* 1949 oder 1950), deutscher Handballspieler